Futbolnyj klub Zirka Kropyvnyckyj (ukrajinsky: Футбольний клуб «Зірка» Кропивницький) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Kropyvnyckyj. Klub byl založen v roce 1911.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Zirka s kapacitou 13 667 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1911 – FK Elvorti Jelizavetgrad (Futbolnyj klub Elvorti Jelizavetgrad)
 1922 – FK Krasnaja zvezda Jelizavetgrad (Futbolnyj klub Krasnaja zvezda Jelizavetgrad)
 1924 – FK Krasnaja zvezda Zinovjevsk (Futbolnyj klub Krasnaja zvezda Zinovjevsk)
 1928 – FK Metallist Zinovjevsk (Futbolnyj klub Metallist Zinovjevsk)
 1934 – FK Metallist Kirovo (Futbolnyj klub Metallist Kirovo)
 1935 – FK Selmaš Kirovo (Futbolnyj klub Selmaš Kirovo)
 1939 – FK Selmaš Kirovograd (Futbolnyj klub Selmaš Kirovograd)
 1949 – FK Traktor Kirovograd (Futbolnyj klub Traktor Kirovograd)
 1951 – FK Torpedo Kirovograd (Futbolnyj klub Torpedo Kirovograd)
 1958 – FK Zvezda Kirovograd (Futbolnyj klub Zvezda Kirovograd)
 1962 – FK Dinamo Kirovograd (Futbolnyj klub Dinamo Kirovograd)
 1963 – FK Zvezda Kirovograd (Futbolnyj klub Zvezda Kirovograd)
 1992 – FK Zirka Kirovohrad (Futbolnyj klub Zirka Kirovohrad)
 1993 – FK Zirka-NIBAS Kirovohrad (Futbolnyj klub Zirka-NIBAS Kirovohrad)
 1997 – FK Zirka Kirovohrad (Futbolnyj klub Zirka Kirovohrad)
 2016 – FK Zirka Kropyvnyckyj (Futbolnyj klub Zirka Kropyvnyckyj)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Zirka-2 Kirovohrad 

Zirka-2 Kirovohrad byl rezervní tým kirovohradské Zirky. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1999/00, kdy se v Druhoj lize (3. nejvyšší soutěži) umístil na 9. místě; zanikl v roce 2000.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1911
Kropyvnyckyj